Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Gibson () :
 le comté de Gibson, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Gibson, situé dans l'État du Tennessee.